Тоганас — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тоганас — аул в Егиндыкольском районе Акмолинской области.
 Тоганас — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тоганас — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.